Alineamiento o alineación hace referencia a varios artículos:

Astronomía
 Alineación o sizigia, disposición en línea recta de tres cuerpos celestes. RElacionado con conjunción y oposición.

Biología
 Alineamiento de secuencias, en bioinformática, una forma de representar y comparar dos o más secuencias o cadenas.
 Alineamiento estructural, algunos residuos equivalentes de las dos estructuras, el alineamiento estructural no requiere un conocimiento previo de posiciones equivalentes.
 Alineamiento múltiple de secuencias (MSA, por sus siglas en inglés), alineamiento de tres o más secuencias biológicas.

Grupos de personas
 Alineación (fútbol), disposición de los futbolistas de un equipo en el campo según su puesto y función.
 Formación militar o Alineación, disposición de las tropas en una unidad.

Inteligencia artificial
 Alineación o alineamiento de la inteligencia artificial, la investigación sobre las formas de dirigir el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en conformidad con los objetivos de sus diseñadores.

Urbanismo
 Alineación (calificación urbanística), línea que separa los terrenos de uso y dominio público destinados a vías públicas de las parcelas destinadas a otros usos.
 Alineación oficial, la señalada por los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial.

Además
 Alineamiento morfosintáctico, forma en que se marcan los argumentos de verbos transitivos.
 Alineamiento de piedras, disposición de rocas, habitualmente menhires, del Neolítico.
 Alineamiento (juegos de rol), característica que indica la postura moral y ética de personajes jugadores, personajes no jugadores, monstruos y sociedades.